Trinity County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Trinity County (Kalifornie) – okres státu Kalifornie
 Trinity County (Texas) – okres státu Texas